Stor-Dammtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Dammtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (7,33 ha)
Stor-Dammtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Dammtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn